Liebling der Götter ist der Titel von:

 Liebling der Götter (1930), deutscher Spielfilm von Hanns Schwarz aus dem Jahr 1930
 Liebling der Götter (1960), deutsche Filmbiografie von Gottfried Reinhardt aus dem Jahr 1960